Patrick Connor peut faire référence à :
 Patrick Edward Connor (1820–1891), général américain,
  (1906–1989), homme politique irlandais,
  (1926–2008), acteur britannique,
 Patrick Connor, inventeur américain.

Voir aussi 
 
 Patrick O'Connor

Notes et références